De Prinsenhofstraat is een straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in oostelijke richting van de Lohofstraat/Prinses Beatrixstraat tot aan de Van Cleefstraat. De straat is vernoemd naar de historische Prinsenhof, die in de directe nabijheid heeft gelegen, en is aangelegd na de slechting van de vestingwerken.

Aan de straat heeft tot de jaren 80 de uitrit van de Venlose brandweer gelegen, die kantoor hield op de Lohofstraat. Tegenover deze voormalige uitrit ligt een gemeentelijk monument, namelijk de Gemeente Spaarbank.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Straat in Venlo binnenstad